Športski kuglački klub "Jedinstvo" (ŠKK "Jedinstvo"; Š.K.K. Jedinstvo; Jedinstvo Sisak; Jedinstvo) je muški kuglački klub iz Siska, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub je član "3. hrvatske kuglačke lige - Sjever - zona Bjelovar", lige četvrtog stupnja hrvatske lige.

O klubu  
Klub je osnovan 20. ožujka 1956. godine kao Kuglački klub "Kotar" (kasnije "Kuglačko društvo "Kotar"). 13. travnja 1959. godine dolazi do promjene imena u Kuglačko društvo "Brezovica", koje tako djeluje do 1965. godine, kada ulazi u sastav Sportskog društva boćarskih udruženja "Jedinstvo". 1976. godine se kuglački klub osamostavljava i nastavlja djelovati kao kuglački klub "Jedinstvo", s muškom i ženskom sekcijom. "Jedinstvo" je redovito nastupalo u natjecanjima koje je organizirao "Kuglački podsavez Sisak" (kasnije "Općinski kuglački savez Sisak").  
Osamostaljenjem Republike Hrvatske, 1991. godine, muška momčad "Jedinstvo" je pretežno ligaški nastupala u ligama kuglačke regije "Sjever".

Uspjesi

Ekipno

nakon 1991.

do 1991. 
 Prvenstvo Podsaveza Sisak (međunarodni način) 
 prvak: 1960. 

 II. liga Općinskog saveza Sisak 
 prvak: 1973. 

 B skupina Općinskog saveza Sisak (narodni način) 
 prvak: 1975.

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Športski kuglački klub Jedinstvo Sisak (žene)

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Jedinstvo 
 kuglanje.hr, Športski kuglački klub Jedinstvo - 810050 
 kssmz.hr, KK “Jedinstvo”, Sisak 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB JEDINSTVO SISAK 
 findglocal.com, Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Izvori 
 
 Miroslav Matovina: Leksikon sporta općine Sisak : 1845-1983. : organizacije - ljudi - događaji, Sisak, 1985., UDK: 796(497.13-2 Sisak)"1845/1983"(031.021.3), str. 142 
 sisak.info, Turnir povodom 60 godina kuglačkog kluba Jedinstvo, objavljeno 16. prosinca 2016., pristupljeno 2. prosinca 2020. 
 sportovi12.rssing.com, Turnir povodom 60 godina kuglačkog kluba Jedinstvo, objavljeno 16. prosinca 2016., pristupljeno 2. prosinca 2020. 
 sisak-sk.blogspot.com, SPORT U SISKU, objavljeno 8. listopada 2007., pristupljeno 2. prosinca 2020. 
 poslovna.hr, Š.K.K. JEDINSTVO SISAK 
 fininfo.hr, Š.K.K."JEDINSTVO"SISAK 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB " JEDINSTVO " SISAK 
  

Jedinstvo
Šport u Sisku